,  dans le comté de Saint Louis, dans le Minnesota.
 , dans le comté de Stark, en Ohio.
 ,  dans le comté de Tuscarawas, en Ohio.
 Sandy Township, dans le  comté de Clearfield, en Pennsylvanie.

Homonymie de townships